Встречный бой:

 Встречный бой — боевое столкновение, в котором обе противоборствующие стороны действуют или пытаются действовать наступательно.
 «Встречный бой» — российская рок-группа, основанная бас-гитаристом Павлом Усановым.
 «Встречный бой» — российский документальный фильм Леонида Млечина о Курской битве.
 «Встречный бой» — рассказ Бориса Васильева.